Císař (z lat. Caesar) může být:

 císař – titul svrchovaného vládce ve velké říši, císařství:
 Císař říše římské
 Čínský císař
 Francouzský císař
 Habešský císař
 Indický císař
 Japonský císař
 Mexický císař
 Německý císař
 Rakouský císař
 Římský císař

příjmení 
 viz Císař (příjmení)

fiktivní osoba
 Bohouš Císař – postava z televizního seriálu Chalupáři ztvárněná Josefem Kemrem

jiné
 císařský řez

Související články 
 Car (rozcestník)

Externí odkazy